

Cinema
 Rodeo – film del 1952 diretto da William Beaudine
 Rodeo – film del 1973 diretto da Antonín Mása

Danza 
 Rodeo – balletto musicato da Aaron Copland e coreografato da Agnes de Mille

Geografia 
 Rodeo – census-designated place della Contea di Contra Costa, California (Stati Uniti d'America)
 Rodeo – census-designated place della Contea di Hidalgo, Nuovo Messico (Stati Uniti d'America)
 Rodeo – municipalità del Messico, nello stato di Durango
 El Rodeo – comune del Guatemala nel Dipartimento di San Marcos

Musica 
 Rodeo – album dei Dué le Quartz del 2002
 Rodeo – singolo di Juvenile del 2006
 Rodeo – album di Travis Scott del 2015
 Rodeo – singolo di Fred De Palma del 2014
 Rodeo – brano musicale di Lil Nas X e Cardi B del 2019

Sport 
 Rodeo – sport tradizionale di vari paesi delle Americhe
 Rodeo – sport tradizionale del Cile

Zoologia 
 Rodeo – nome comune del Rhodeus sericeus, pesce della famiglia Cyprinidae